Висш машинно-електротехнически институт (съкратено ВМЕИ), преди това само Машинно-електротехнически институт (съкратено МЕИ), е предишно наименование на инженерни висши училища в България, днес наричани технически университети.

Терминът може да се отнася за:
 Машинно-електротехнически институт, София (1953-1965) – днес Технически университет (ТУС)
 Машинно-електротехнически институт, Варна (1962-1965) – днес Технически университет (ТУВ)
 Висш машинно-електротехнически институт, София (1965-1995) – днес Технически университет (ТУС)
 Висш машинно-електротехнически институт, Варна (1965-1995) – днес Технически университет (ТУВ)
 Висш машинно-електротехнически институт, Габрово (1972-1995) – днес Технически университет (ТУГ)
 Висш машинно-електротехнически институт, Пловдив (1986-1995) – неофициално име на Филиала на ТУС